You Only Live Once puede referirse a:

 You Only Live Once, abreviado como YOLO, popular dicho.
 You Only Live Once (1937), película de Fritz Lang conocida como Sólo se vive una vez.
 «You Only Live Once» (2006), canción del álbum First Impressions of Earth de The Strokes.
«You Only Live Once» (2011) canción del álbum The Black Crown de Suicide Silence.